Libelloides är ett släkte av insekter. Libelloides ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilsländor
Libelloides